Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2003/2004 годов () — четвёртый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и второй сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в первый раз в истории стал «Широки Бриег». Чемпионат стартовал 2 августа 2003 года и завершился 29 мая 2004 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2003/2004
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2003 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004